Assedio di Acerra (216 a.C.)
 Assedio di Acerra (90 a.C.)